Георги Марков се може односити на:

 Георги Марков, бугарски дисидентски интелектуалац, писац и новинар.
 Георги Марков (академик), бугарски академик, директор Института за историју Бугарске академије наука (БАН)